В лиге леумит 2015/2016 участвовало 10 команд.

Драгонс-2 Нес-Циона Dragons Nes Ziona-2

Ниндзяс Холон (Ninjas Holon)

Ришон Монстерс Rishon Monsters

Тартлес Бат Ям HC Holon (Turtles Bat Yam)

Сильвер Фокс Silver Fox

Уайт Беэрз White Bears

Легион Ришон Legion Rishon

Драгонс-3 Нес-Циона Dragons Nes Ziona-3

Айс Тайгерс HC Gedera (Ice Tigers)

КИХШ-3 CIHS-3

Ссылки 
 

Лига леумит по хоккею